Quadt steht für:

 Quadt, niederrheinisches Uradelsgeschlecht

Quadt ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Quadt (1903–1987), deutscher Gitarrist, Herausgeber und Musikpädagoge
 Adolf von Quadt († 1610), Domherr in Münster und Trier
 Arnulf Quadt (* 1969), deutscher Teilchenphysiker
 Bertram Quadt (* 1966), deutscher Journalist, Hörfunkmoderator und Autor

 Gustav von Quadt-Wyckrath-Hüchtenbruck (1867–1929), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Quad (Begriffsklärung)
 Quadt-Wykradt-Isny